Rihanna: Live in Concert Tour — первый концертный тур барбадосской певицы Рианны в поддержку её второго студийного альбома A Girl like Me. Он продолжался с июня по сентябрь 2006 года. Рианна продолжала выступать в этом году как приглашённая звезда на концертах таких звёзд, как Pussycat Dolls, Jay-Z и Black Eyed Peas.

Открытие 
 Field Mob (select dates)
 Jeannie Ortega (select dates)
 J-Status (select dates)
 Ciara (select dates)
 Yung Joc (select dates)
 Trey Songz (select dates)
 Sean Paul (select dates)

Сет-лист 

 «Pon de Replay»
 «If It's Lovin' that You Want»
 «You Don’t Love Me (No, No, No)»
 Medley:
 «Crazy Little Thing Called Love»
 «Here I Go Again»
 «We Ride»
 «Break It Off»
 «Unfaithful»
 «Let Me»
 «Kisses Don’t Lie»
 «That La, La, La»
 «P.S. (I’m Still Not Over You)»
 «Redemption Song» (Bob Marley cover)
 «A Girl Like Me»
 «SOS»

Песня исполнялась на тех концертах, где J-Status выступал на разогреве.

Даты концертов 

Фестивали и другие музыкальные мероприятия 

Концерт является частью фестиваля Cisco Systems Blues Festival
Концерт является частью Z103.5's 14th Annual Pizza Pizza Summer Rush
Концерт является частью WKSE's "Kiss the Summer Hello"
Концерт является частью фестиваля Reggae Sumfest
Концерт является частью фестиваля Toms River Fest

Концерт является частью "Jackson County Fair"
Концерт является частью фестиваля Festival de montgolfieres de Gatineau
Концерт является частью "End of Summer Concert Series"
Концерт является частью "Lawnparties"
Концерт является частью фестиваля Mixfest

Отменённые и перенесённые концерты

Примечания

Ссылки 

Концертные туры Рианны
Концертные туры 2006 года